Nihilist kan syfta på:

 Nihilist – förespråkare för en filosofisk position, se nihilism
Nihilist (musikgrupp) – ett tidigt death metal-band från Stockholm

Se även
Nihilisterna – ett ofullbordat och opublicerat drama av Anne Charlotte Leffler
Nihil – en skiva med det tyska industrial bandet KMFDM
Värdenihilism – en teori som uppstod i Uppsalafilosofin